Proprium (proprius = vlastní, zvláštní, význačný apod.) je latinský výraz, který může mít více významů:
 Vlastní jméno
 Proprium misæ (mešní proprium) – část mše, zpěvy, které se mění podle jednotlivých období církevního roku (dle církevních svátků, světců apod.)
 Proprium de tempore – část liturgické knihy (zejm. misálu, breviáře a souvisejících zpěvníků) obsahující vlastní texty pro dny z cyklu temporálu
 Proprium de sanctis – část liturgické knihy obsahující vlastní texty pro dny z cyklu sanktorálu
 diecézní/provinční/národní/řádové proprium – svátky specifické pro určitou část církve a jejich liturgické texty
 manu propria (zkr. m. p.) = vlastní rukou (v. r.)

Externí odkazy 
 

Latinská slova a fráze